Hoyersdorf ist der Name von:

 Hoyersdorf (Geringswalde), Ortsteil der Stadt Geringswalde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Hoyersdorf (Raguhn-Jeßnitz), Ortsteil der Stadt Raguhn-Jeßnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Heiersdorf
 Hoiersdorf